YouDo.com («Юду ком») — российский сервис, который позволяет находить с помощью веб-версии и мобильных приложений исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач.

Доступ к сервису осуществляется через веб-сайт и с помощью мобильного приложения (платформы iOS и Android).

История 
Изначально YouDo был краудсорсинг-площадкой, где можно было создавать онлайн-конкурсы и находить решения для различных рекламных задач. Например, снять любительский ролик с банкой холодного чая или шоколадным батончиком. Заказчики за небольшие деньги получали огромное количество уникального брендированного контента, клиентами youdo.ru были крупные бренды. Сервис зарабатывал на комиссии за оказание услуг и привлечение трафика. Однако, со временем и основатели, и команда стали уставать от однообразных задач и поняли, что делают что-то не то. Им хотелось, чтобы сервис был полезен пользователю, и тот был готов за это платить. В новом формате сервис был перезапущен  3 апреля 2012 года в Москве и Московской области. Идея создания сервиса услуг в том виде, в каком он существует сейчас, пришла к сооснователям YouDo, Денису Кутергину и Алексею Гидириму, благодаря двум случаям из жизни. Однажды Денис заказал джинсы на eBay, но ему доставили не тот размер. Он связался с продавцом, и ответ его удивил: продавец собирался бесплатно отправить в Россию джинсы нужного размера, только чтобы не оставляли плохой отзыв о его работе. Позже выяснилось, что значительную долю продаж на сервисе делают продавцы с бейджем «Top Rated», а из-за негативного отзыва можно лишиться его и потерять в продажах. Денис тогда не мог представить, что через год получит подобный отклик от одного из исполнителей YouDo, который из-за своего опоздания предложит выполнить задание бесплатно и не портить себе рейтинг.  Другой случай произошел, когда предприниматель съезжал со съемной квартиры и заказал генеральную уборку. Денис разместил заказ на доске объявлений, и ему начали звонить десятки людей с предложениями. Было невозможно понять, кого из них выбрать. Благодаря такому пользовательскому опыту родилась идея создать на рынке бытовых услуг сервис, который бы помогал выбирать специалистов с проверенными данными и подтвержденными отзывами, повышал к ним доверие пользователей и создавал сообщество профессионалов, зарабатывающих на любимом деле. Эта концепция легла в основу YouDo. Алексей и Денис остановились на бизнес-модели, при которой можно опубликовать задание, получить отклики от исполнителей и найти людей, которые его выполнят. Миссия сервиса состоит в том, чтобы помогать людям улучшать качество жизни и экономить ресурсы.

Осенью 2012 года было запущено приложение YouDo для мобильных устройств, работающих на платформе iOS и Android.  С 4 марта 2013 года сервис заработал в Санкт-Петербурге. В сентябре 2017 года сервис объявил об официальном запуске в Казани, в октябре — в Нижнем Новгороде, в ноябре — в Екатеринбурге. В 2018 год сервис разрешил создавать и принимать задания в любой точке мира.

Изначально пользователи могли публиковать задания только в двух категориях: «Уборка и помощь по хозяйству» и «Курьерские услуги». За время работы сервиса их количество значительно расширилось — на данный момент на YouDo.com насчитывается 16 категорий услуг, среди которых:

 «Курьерские услуги»,
 «Ремонт и строительство»,
 «Грузоперевозки»,
 «Уборка и помощь по хозяйству»,
 «Виртуальный помощник»,
 «Компьютерная помощь»,
 «Мероприятия и промоакции», 
 «Дизайн»,
 «Web-разработка»,
 «Фото и видеоуслуги»,
 «Установка и ремонт техники»,
 «Красота и здоровье»,
 «Ремонт цифровой техники»,
 «Юридическая помощь»,
 «Репетиторы и обучение»,
 «Ремонт транспорта».

Функциональность сервиса 
Функциональность сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей. Заказчики могут публиковать задания в шестнадцати категориях. Для публикации заданий можно использовать веб-версию или приложения для мобильных устройств на базе iOS и Android.

Заказчики самостоятельно определяют стоимость задания, исходя из личных возможностей и ориентируясь на прейскурант, опубликованный на сайте. Исполнители могут согласиться на эту сумму, либо предложить свои расценки. В феврале 2013 года появилась возможность оплачивать работу исполнителей наличными (до этого момента пользователи могли платить только онлайн через сервис). В июле 2013 года администрация сервиса полностью отключила расчёты между заказчиком и исполнителем внутри сервиса. С апреля 2013 года стало возможно создавать задания с открытой ценой, что может быть полезно в случае затруднений при определении стоимости выполнения задания. После публикации задания заказчик получает предложения от исполнителей и делает выбор в пользу одного из специалистов. По завершении сделки заказчик оставляет отзыв о работе исполнителя. С начала 2016 года была запущена система платных предложений, направленная на упрощение коммуникации заказчика с исполнителем.

Откликаться на задания на YouDo.com могут только те пользователи, которые имеют верифицированный профиль (такие аккаунты в системе помечены зелёной галкой). Исполнители получают SMS- и push-уведомления о новых заданиях.

По состоянию на сентябрь 2019 года на YouDo.com насчитывается более 7 млн пользователей, среди которых около 2 млн исполнителей. Число публикуемых ежедневно заданий составляет более 6000. Большая часть заданий размещается и выполняется в Москве и Санкт-Петербурге. На фриланс-услуги, выполнение которых не зависит от местонахождения заказчика и исполнителя, приходится около 30% всех заказов.

По итогам 2018 года оборот заданий на YouDo.com составил 8,7 млрд рублей.

Исполнители 
Все исполнители, которые имеют право откликаться на задания, проходят процедуру верификации, которая включает в себя обязательное заполнение информации в разделе «Личная информация» (ФИО, дата рождения, e-mail, номер телефона, аккаунты в социальных сетях и т. д.), прохождение теста на знание правил сервиса и проверку документов. Процедура верификации и идентификации новых исполнителей происходит с помощью нейронных сетей и интеллектуальных данных от стартапа Sum&Substance.Dth. Проверка документов является добровольной: исполнители, которые хотят получить значок «Проверенный» и занять более высокие позиции в рейтинге, дополнительно проходят онлайн-проверку паспорта и второго документа (водительское удостоверение или СНИЛС). Проверка подтверждает, что документы действительны, не потеряны и еще действуют.

Около 20 % исполнителей (март 2017 года) имеют статус индивидуального предпринимателя (ИП) и могут выполнять бизнес-задания, сотрудничая с компаниями. Тем, кто еще не зарегистрировал ИП или юридическое лицо, банк-партнер YouDo.com предлагает эксклюзивный тариф на обслуживание в банке на выгодных условиях и помощь в оформлении статуса индивидуального предпринимателя или компании.

Исполнители YouDo.com привлекались к организации и работе на таких крупнейших мероприятиях Москвы, как музыкальный фестиваль Пикник «Афиши», конференция Russian Internet Week, фестиваль «Яркие люди», конкурс День строителя в OBI и других.

Победы и награды 
18 октября 2012 года проект получил свою первую награду. Сервис YouDo.com стал победителем конкурса «Золотой сайт» в номинации «Стартап».

В начале ноября 2012 года YouDo.com вошёл в число полуфиналистов конкурса стартапов Forbes, получил возможность на протяжении семи месяцев вести блог на сайте этого СМИ. 21 ноября того же года получил статуэтку в номинации «Здоровье, развлечение и отдых» конкурса «Премия Рунета». В июне 2013 были подведены итоги конкурса стартапов Forbes, сервис YouDo.com занял третье место. Также проект стал призёром конкурса New Business Idea 2012 и «Битвы мобильных стартапов» от Nomobile, которая проходила на конференции RIW-2012.

В декабре 2012 года YouDo.com вошёл в топ-50 российских стартапов по версии PricewaterhouseCoopers и Digital October с высшей оценкой инвестиционной привлекательности.

В 2012 году YouDo.com был отобран для участия в программе Microsoft Startup Accelerator и BizSpark. 14 марта 2013 года YouDo получил грант от проекта Start Fellows.

В 2017 году приложение YouDo вошло в список лучших в номинации «Тренды года» в App Store. По данным сервиса за 2018 год, больше половины заказчиков пользовались YouDo с помощью мобильных приложений.

В 2019 году Сервис YouDo.com занял двадцатую позицию в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета — 2019», опубликованном журналом Forbes. По оценкам экспертов стоимость компании в 2019 году составила 88 миллионов долларов.

Бизнес-модель 
С момента запуска до февраля 2013 года YouDo.com взимал комиссию в размере 10 % с каждого задания. В феврале комиссия для заданий, которые оплачиваются через сервис, была снижена до 4 %. Также пользователи получили возможность оплачивать задания наличными. До конца 2015 года сервис взимал с исполнителей комиссию от 5 до 15 % в зависимости от стоимости задания: чем выше стоимость, тем ниже комиссия. С января 2016 года YouDo.com перевел всех исполнителей на новую систему — платных предложений, при которой исполнители платят за каждое оставленное заказчику предложение, а комиссия по факту выполненной работы с них не взимается. В отличие от бизнес-модели, принятой стандартом на госзакупках, исполнителям, которые не выиграли конкурс, внесенный депозит компанией не возвращается.

Помимо оплаты наличными, пользователи сегодня могут сотрудничать посредством «Сделки без риска». Сделка без риска позволяет удобно и безопасно оплачивать и получать деньги за задания на банковскую карту. Стоимость задания списывается с банковской карты заказчика и хранится на специальном счете в платежной системе. Когда обе стороны подтверждают, что работа успешно выполнена, деньги поступают на банковскую карту исполнителя. Если задание не выполнено, сумма гарантированно возвращается заказчику.

Помимо С2С-сегмента YouDo.com также работает в сегменте B2B. Так, в конце 2012 года банк ВТБ 24 на основе технологий сервиса запустил рекламную кампанию, в рамках которой пользователи могли бесплатно разместить задание. В сентябре 2017 года YouDo.com официально объявил о начале работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Теперь создавать и выполнять задания на YouDo.com могут не только частные лица, но и компании, а также индивидуальные предприниматели. Заказчик самостоятельно размещает задания и отбирает исполнителей по традиционной схеме. По окончании отчетного периода заказчик получает все необходимые документы в порядке, предусмотренном договором. Выполнять бизнес-задания на YouDo.com могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Среди клиентов YouDo.com также компании QIWI, BoConcept, Philips, центр Digital October, «Додо Пицца», благотворительный фонд «Живи», «Объединённые кондитеры» и другие.

Инвестиции 
2 октября 2013 года представители сервиса YouDo.com объявили о первых привлеченных инвестициях от инвестиционного фонда Flint Capital. Их размер составил 1 миллион долларов.

Весной 2014 год от «Яндекса», который ещё в 2013 году собирался запускать аналогичный YouDo.com сервис, поступило предложение об инвестициях. В сентябре 2014 года, когда запустился «Яндекс. Мастер», YouDo.com три месяца был его партнером, передавая часть заказов своим исполнителям. При этом, обе стороны заключили договоренность о том, что «Яндекс» купит небольшую долю проекта и получит опцион на консолидацию 100 % в течение трех лет. Однако, в конце 2014 года проект "Яндекс.Мастер" был закрыт, так и не сумев решить главную задачу: привлечения и удержания пользователей. Сделка не состоялась. 

Так, второй инвестиционный раунд завершился в конце 2014 года. Его участниками стали фонд UCP, Сергей Солонин (CEO Qiwi), Фонд Flint Capital, который уже инвестировал в проект 1 млн $ на первом раунде, а также Алексей Гидирим.

Новый инвестиционный раунд в размере 6,2 млн $ был закрыт в июне 2016. Лид-инвестором выступил фонд Sistema Venture Capital, в раунде также приняли участие текущие инвесторы — владелец Qiwi Сергей Солонин, фонды Flint Capital и UCP. Средства будут направлены на расширение географии бизнеса.

В середине сентября 2018 году YouDo.com привлек новый раунд инвестиций в размере 17 млн $. Лид-инвестором выступило ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, вложив 12 млн $. Также в раунде приняли участие текущие акционеры.

В ноябре 2021 года HeadHunter инвестировал в YouDo 5 млн долларов в обмен на 9,91% акций компании и опцион на покупку еще 46,89% акций.

Исследование компании YouDo.com 
Ежегодно YouDo.com проводит внутреннее исследование пользователей. Средний возраст исполнителя в 2013 году колебался в промежутке от 18 до 25 лет (45,5 %), однако, к 2015 году этот показатель вырос — на данный момент 45,3 % исполнителей находятся в возрасте от 25 до 34 лет. Рынок бытового фриланса «взрослеет» и отходит от стереотипа чисто студенческой подработки.

Тенденцию к «взрослению» исполнителей можно проследить и в уровне их образования: если в 2013 году людей с высшим образованием было зарегистрировано на сервисе всего 24 %, то в 2015 этот показатель увеличился больше, чем в два раза — до 50,1 %. Количество исполнителей-мужчин также увеличилось с 68,5 % до 79,9 %. Средний чек услуги вырос с 1500 рублей (2013 год) до 2500 в 2015 году. Средний чек по итогам 2017 года — уже 4600 рублей.

Сегодня исполнитель YouDo.com тратит на удаленную работу в среднем 25 часов (по данным, основанным на 33,3 %, кто работает менее 25 часов и 31,3 % — от 25 до 40 часов), хотя два года назад среднее время, выделенное на самозанятость, составляло 28 часов. Этот интересный факт говорит о том, что на сегодняшний день большинство исполнителей уже имеют постоянное место работы, что и объясняет показатели (44,1 % фрилансеров на YouDo.com имеют одно место работы или несколько, а более половины всех респондентов, 52,7 %, относят себя к трудоустроенным специалистам или владельцам бизнеса).

В ноябре 2016 года был представлен репорт «Поколение мобайл, или что происходит с рынком труда» , посвященный современному российскому рынку труда и перспективам развития самозанятости в России. Он подготовлен на основе аналитических данных YouDo.com, РАЭК, РАНХиГС, Google, ePayment и др., и подкреплен работами авторитетных институтов и исследовательских групп, свидетельствующими о неизбежном росте числа самозанятого населения и его агрегации вокруг онлайн-бирж талантов или услуг.

Критика 
Компания подверглась широкой критике после того как в январе 2016 года был произведён переход на новую систему оказания услуг. Если же ранее исполнитель услуг платил с каждого выполненного задания комиссию в 15 % от полученных денег, то теперь, YouDo были введены ряд заданий без уплаты комиссии, но с фиксированной ценой в размере 20—60 рублей за размещение предложения к заданию. В 2017—2018 годах размеры комиссий в разных категориях заданий были увеличены в среднем на 30 %. Подобные изменения вызвали многочисленные нарекания от исполнителей, варьирующиеся от пожеланий доработки сервиса и до обвинения его в скрытом мошенничестве. Однако множество пользователей приобретают пакеты предложений и получают возможность оставлять отклики на задания безлимитно в течение 15, 30 или 90 дней. Это оказывается, по мнению исполнителей, намного выгоднее.

В 2018 году на сервисе была заблокирована возможность для исполнителей общаться с заказчиками через комментарии. Потенциальные исполнители вынуждены откликаться на задания с нечеткими условиями «вслепую». Также у исполнителя отсутствует возможность увидеть сколько предложений к заданию и с какими условиями. Помимо этого, исполнитель не видит, ознакомился ли заказчик с его предложением в принципе. Таким образом, к 2018 году на сервисе сложилась ситуация абсолютной «непрозрачности», когда сформировалась почва для возможных злоупотреблений со стороны сервиса, факт или отсутствие которых не представляется возможным проверить. Так как размещая предложение к заданию исполнитель автоматически соглашается, что комиссия не будет ему возвращена ни при каких обстоятельствах, стала возможна реализация следующих сценариев:
 создание от лица не имеющих отзывов заказчиков заданий, привлекающих большое число желающих их выполнить и платящих комиссию за размещение предложения, но исполнитель по таким заданиям никогда не выбирается и задание уходит в архив;
 задержка во времени между размещением предложения к заданию и предоставлением заказчику возможности просмотра этих предложений — наиболее интересные задания могут собрать таким образом максимум предложений;
 задержка во времени между размещением предложения к заданию и сменой статуса задания на «Выполняется» — задания, в которых уже выбран исполнитель, могут еще некоторое время пребывать в статусе «Открытое» и продолжать собирать для сервиса комиссию от предложений;
 возможность создания заданий от лица реальных исполнителей с последующей отменой этих заданий;
 создание нескольких одинаковых заданий от имени одного заказчика — исполнители не видят, что есть дубликаты заданий и охотно оставляют предложения, комиссия собирается по всем дубликатам задания, хотя очевидно, что исполнитель может быть выбран только в одном задании;
 участились случаи ошибочного размещения заданий заказчиками в более дорогих с точки зрения комиссии категориях.

Отдельной критики заслуживает попустительское отношение сервиса к заказчикам, отменяющим или оставляющим задания без выбора исполнителя, хотя к заданиям есть несколько предложений. На сервисе присутствует значительное количество заказчиков с числом созданных заданий в 3—5 раз превышающим число успешно закрытых со статусом «Выполнено».

Необоснованная блокировка пользователей началась в 2018 году. Поисковые системы выдают множество страниц недоумевающих пользователей у которых был заблокирован аккаунт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Коммерсант (14 июля 2016 года)
 The-Village (20 декабря 2012 года)
 Российская газета (14 декабря 2012 года)
Forbes.ru (7 декабря 2012 года)
 (16 ноября 2012 года) Slon.ru
Inc.  22 января 2019
VC 23 июля 2019
Forbes.ru 16 августа 2019

Веб-сервисы